La Copa Federació 2010, correspon a la 48a edició de la Copa Federació de tennis, la competició nacional de tennis més important en categoria femenina.

Itàlia va defensar el títol guanyat en l'edició anterior, novament contra els Estats Units. Es tracta del tercer títol d'Itàlia després dels aconseguits els anys 2006 i 2009.

Quadre

Primera ronda

Itàlia vs. Ucraïna

República Txeca vs. Alemanya

Sèrbia vs. Rússia

França vs. Estats Units

Semifinals

Itàlia vs. República Txeca

Estats Units vs. Rússia

Final

Enllaços externs 
 Web oficial 

2010
Competicions tennístiques del 2010